Gréville ou Greville est un nom de famille.
Gréville est un nom de lieu normand.

Patronyme 

 Edmond T. Gréville (1906-1966), réalisateur français ;
 Vanda Gréville (1908-1997), actrice anglaise ;
 Henry Gréville (1842-1902), femme de lettres française.

 Robert Kaye Greville (1794-1866), botaniste britannique.

Toponyme 

 Gréville-Hague, commune française du département de la Manche, en région Normandie.